Wachweger ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Wachweger (* 1919), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Thomas Wachweger (1943–2015), deutscher Maler